Schiri steht umgangssprachlich für

 den Unparteiischen, siehe Schiedsrichter

Schiri ist der Familienname folgender Personen:

 Weizmann Schiri (* 1956), israelischer Politiker